Yohann Auvitu (né le  à Ivry-sur-Seine en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Joueur international français ayant évolué deux saisons avec l'Avalanche du Mont-Blanc dans la Ligue Magnus. Il alla ensuite jouer junior en Finlande avec le JYP Jyväskylä. En 2009-10, il joint le D Team Jyväskyla de la ligue Mestis. Il remporte la SM-liiga 2012 avec le JYP Jyväskylä.

Selon lui, il n'est devenu un véritable défenseur qu'en 2013. Lors de la saison 2015-2016 disputée sous le maillot du IFK Helsinki, il reçoit le trophée Pekka-Rautakallio remis au meilleur défenseur de la Liiga. Le , il signe un contrat d'un an en LNH avec les Devils du New Jersey pour la saison 2016-2017.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils face aux Panthers de la Floride et sert une assistance.

Il représente la France aux compétitions internationales depuis 2006.

Le  Auvitu marque son premier but dans la LNH, contre les Sabres de Buffalo dans une victoire de son équipe 2 à 1. En , il est relégué par les Devils en Ligue américaine de hockey chez les Devils d'Albany. Malgré un bon début de saison personnel, il paie la mauvaise passe des Devils et son statut de rookie.

La même année, il reçoit le "palet de glace", récompense décernée annuellement au meilleur joueur français, par la revue spécialisée Slapshot Magazine.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2006-2007 ||Avalanche Mont-Blanc ||Division 2 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Avalanche Mont-Blanc ||Ligue Magnus ||23 ||8 ||2 ||10 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 ||Avalanche Mont-Blanc ||Division 2 ||15 ||12 ||14 ||26 ||0 ||2 ||5 ||0 ||5 ||0
|-
|2007-2008 ||Avalanche Mont-Blanc ||Ligue Magnus ||20 ||5 ||5 ||10 ||8 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2008-2009 ||JYP Jyväskylä ||Jr. A SM-Liiga ||39 ||12 ||14 ||26 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||JYP Jyväskylä ||Jr. A SM-Liiga ||2 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||D Team Jyväskylä ||Mestis || 44|| 9|| 6|| 15|| 12|| 12|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
|2010-2011 || D Team Jyväskylä || Mestis ||34 ||10 ||11 ||21 ||34 ||8 ||4 ||2 ||6 ||4 
|-
| 2010-2011 || JYP Jyväskylä ||SM-liiga ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || JYP-Akatemia || Mestis || 9|| 2|| 4|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 33|| 1|| 1|| 2|| 8|| 11|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2012-2013 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 44|| 3|| 9|| 12|| 18|| 10|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2012-2013 || JYP-Akatemia || Mestis || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || JYP Jyväskylä || Liiga || 29|| 1|| 5|| 6|| 8|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2013-2014 || JYP-Akatemia || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HIFK || Liiga || 55 || 8 || 8 || 16 || 10 || 8 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
|2015-2016 || HIFK || Liiga || 48|| 6|| 15|| 21|| 6|| 18|| 6|| 7|| 13|| 14
|-
|2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH ||25 || 2 || 2 || 4 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Devils d'Albany || LAH || 29 || 5 || 8 || 13 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 33 || 3 || 6 || 9 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 25|| 2|| 4|| 6|| 8|| -|| - || -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Luleå HF || SHL ||18 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| HIFK || Liiga || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| HIFK || Liiga || 46 || 6 || 19 || 25 || 4 || 7 || 3 || 3 || 6|| 2
|-
|2022-2023|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 20 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Genève-Servette HC || NL || || || || || ||

| 58 || 5|| 8 || 13 || 10 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2006 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 2 || 4 || 6 || 2 || +1||align="left"|  place du groupe A
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4 || -6||align="left"|  place du groupe A (relégué en D2)
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || -2||align="left"|  place du groupe B
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || -3||align="left"|  place du groupe B
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 3 || 7 || 10 || 0 || +8||align="left"|  place du groupe B
|-
|2010 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || -3||align="left"|  place
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || -5||align="left"|  place
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 2|| 4|| 0|| +3|| align="left"|  place
|-
|2013|| align=left|Qualification olympique || 3||0 || 2 || 2 || 0 || +2|| align="left"| Non qualifié
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -6|| align="left"| place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 2|| -9|| align="left"|  place
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 5 || 7 || 2 || +7 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || -2 || align=left| place
|-
| 2022 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || -2 || align=left| place

Notes et références  

Naissance en juillet 1989
Naissance à Ivry-sur-Seine
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HIFK
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Luleå HF
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk